Појединачно такмичење на 15 км у биатлону за жене на Зимским олимпијским играма 2010. у Ванкуверу одржано је у Олимппијском комплексу Вистлер Парк који се налази у Мадели Крику у долини Калахан, 18. фебруара, 2010. од 10,30 до 11,45 по локалном времену. 

Ушествовало је 87 биатлонки из 31 земље.

Земље учеснице 

  (4) 
  (1)
  (1) 
  (4)
  (4) 
  (4)
  (1)
  (2)

  (2) 
  (4)
  (4)
  (1)
  (4)
  (1)
  (1)
  (4)

  (4)
  (1)
  (1)
  (4) 
  (1)
  (4)
  (4)
  (4)

  (4)
  Словенија (4)
  (1)
  (4)
  (1)
  (4)
  (4) 

Олимпијска победница у овој дисциплини из 2006. у Торину Рускиња Светлана Ишмуратова је завршила каријеру. Албина Ахатова {Русија} освајач бронзане медаље из Торина у јануару 2010, је дисквалификована на две године због допинга и није могла да учествује у трци. Другопласирана Немица Мартина Бек је учествовала и била тек 29. Победница из Солт Лејк Ситија 2002. Немица Андреа Хенкел је била шеста.

Трку је после првог гађања повела Ан Кристин Афет Флатланд, али је направила по један промашај на другом и трећем гађању и завршила као 12. После другог гађања вођство је преузела Норвежанка Тора Бергер и задржала га до краја без обзира што је на четвртом стрелишту имала један промашај. Расподела медаља је била нејасна до краја јер је такмичарка са стартним бројем 71 Вероњика Новаковска добила једини пенал у последњем гађању на четвртом стрелишту и на крају је завршила као пета, са полуминутним заостатком од трећепласиране. Друга је била Казахстанка Јелена Хрусталева са заостатком од 20 секунди иако није имала ниједан промашај на гађању. Трећепласирана Белорускиња Дарја Домрачева изгубила је треће место за 8 секунди. Све три победнице су у овој трци освојиле прве олимпијске медаље у каријери.

Победнице

Резултати 

(*) Л=лежећи, С=стојећи

Спољашње везе 
 Резултати на ИБУ 
 видеозапис трке на YouTube

Биатлон на Зимским олимпијским играма 2010.